Godfrey Township può riferirsi alle seguenti township negli Stati Uniti d'America:

 Godfrey Township – nella Contea di Madison in Illinois
 Godfrey Township – nella Contea di Polk in Minnesota